Рамли, ар-Рамли 

 Шамсу-д-дин ар-Рамли (1511/1513 — 1595) — исламский богослов, хадисовед, видный правовед шафиитского мазхаба.
 П. Рамли (1929—1973) — малайзийский актёр, кинорежиссёр, композитор, певец.
 Мухсен ар-Рамли (род. 1967) — писатель, поэт, переводчик; пишет на арабском и на испанском языках.